Талла:

 Талла (Talla) — коммуна в Италии.
 Талла (Tallaght) — пригород Дублина, административный центр графства Южный Дублин (Ирландия).
 Талла — деревня в графстве Клэр (Ирландия).
 Талла — река в Оренбургской области.
 «Талла» — стадион в Дублине (Ирландия).
 Талла, Владимир (род. 1973) — чешский шахматист.

См. также 
 Тала